Le Pouldu può riferirsi alle seguenti località della Bretagna:

 Le Pouldu – frazione del comune di Clohars-Carnoët, nell'arrondissement di Quimper (Finistère)
 Le Pouldu – villaggio dell'arrondissement di Morlaix (Finistère)
 Le Pouldu – località del Morbihan